Софи́я (Софи́) Магдале́на Шолль (; 9 мая 1921, Форхтенберг, Веймарская республика — 22 февраля 1943, Мюнхен, Третий рейх) — немецкая студентка и активистка немецкого Сопротивления. Вместе со своим старшим братом Гансом и несколькими другими студентами Мюнхенского университета она состояла в группе «Белая роза», участники которой проводили мирные антинацистские акции, в основном распространение листовок и рисование граффити. Софи и Ганс были арестованы гестапо 18 февраля 1943 года по обвинению в государственной измене и уже 22 февраля казнены на гильотине.

После поражения нацистского режима в Германии начался рост интереса к судьбе Ганса и Софи Шолль, сейчас они считаются символами ненасильственного сопротивления нацизму и героями Сопротивления. О них было снято несколько фильмов, установлены памятники.

Биография

Детство 

София Магдалена родилась в 1921 году в городе Форхтенберг в семье мэра города  и его супруги домохозяйки Магдалены, урождённой Мюллер. София была четвёртым ребёнком в семье. У неё были старшие сёстры Инге (1917—1998) и  (1920—2020) и брат Ганс (1918—1943). Позже в семье также родился сын Вернер (1922— пропал без вести в 1944) и дочь Тильда (1925—1926). У Софи были близкие отношения со всеми братьями и сёстрами, они чаще всего проводили время вместе. Шолли придерживались лютеранского вероисповедания. Мать семейства Магдалена, которая в 1909 году была рукоположена в диакониссы, воспитывала детей в духе «сильной моральной и социальной осознанности».

В 7-летнем возрасте Софи пошла в школу. Она была прилежной ученицей и особенно отличалась в рисовании и музыке. Также Софи любила спорт и английский язык. В 1930 году Шолли переехали в Людвигсбург, а через два года в Ульм. Здесь отец семейства работал налоговым консультантом и государственным аудитором. В 1932 году Софи поступила в  для девушек. Софи отличалась от других девочек: она любила походы и мальчишеские игры и единственная из гимназисток города носила короткую стрижку. Она была свободолюбивым подростком. С подросткового возраста Шолль была против любой несправедливости в обществе.

В 1933 году к власти в Германии пришла партия НСДАП и её глава Адольф Гитлер. Роберт Шолль был противником нацистов и сторонником либерализма. Дети первое время поддерживали идеалы правящей партии. Софи с двенадцатилетнего возраста состояла в нацистском Союзе немецких девушек, как и большинство её одноклассниц, а также сёстры Инге и Элизабет. Её привлекали в программе сосредоточенность на природе и общем опыте. Софи уже к 1935 году получила должность командира ячейки. Как командир, она организовывала походы, поездки на экскурсии и в палаточные лагеря. Ганс и Вернер также вступили в Гитлерюгенд.

По воспоминаниям Инге Шолль, Софи нравились в союзе занятия спортом и активный отдых, и она по-видимому не обращала внимания на другие аспекты. Она продолжила дружить с еврейками со школы и даже пожаловалась в управление союза, когда двух из них отказались принимать в ряды участниц. В то же время, по воспоминаниям других сверстников Софи, она была «с большим энтузиазмом, фанатично предана национал-социализму».

Роберт критиковал взгляды детей и был расстроен из-за их вступления в нацистские организации. Он с семьёй ежедневно открыто обсуждал дома политические вопросы. Тем не менее, Шолль считал, что дети должны сами делать выбор. У Софи оставались хорошие отношения с отцом. Она никогда не сообщала в школе о его воззрениях, хотя учеников поощряли доносить на родителей.

Начало сопротивления 
Под влиянием отца, друзей и некоторых учителей Софи вскоре разочаровалась в нацизме, как и её братья и сёстры. В 1935 году были приняты нюрнбергские расовые законы, значительно ограничивающие права евреев. Это противоречило вере Шолль в равноправие. В 1936 году Софи предложила устроить чтения стихотворений Генриха Гейне на мероприятии для членов Союза немецких девушек в Ульме во время приезда одного из важных лидеров организации. Это предложение возмутило лидера, так как Гейне был запрещён Геббельсом еще в 1933 году как левый и антимилитаристский писатель еврейской национальности. На это Шолль, как сообщается, ответила: «Кто не знает Гейне, тот не знает немецкой литературы». Из-за заявлений против нацизма у Софи начались проблемы в школе.

В 1937 году Софи, Ганс, Вернер и Инге Шолль были арестованы гестапо по подозрению в участии в антинацистской группе. В доме семьи прошёл обыск, были изъяты дневники, журналы, сборники стихотворений. Софи отпустили в тот же день, так как ей было 16 лет. Инге и Вернер вышли на свободу через неделю, Ганс провёл в заключении ещё три недели. Этот арест поразил Софи и углубил её недовольство властью. В том же году Софи на танцах познакомилась с . У них завязались отношения, которые продолжались вплоть до её казни. В 1938 году Софи отказалась от должности командира ячейки в союзе. В 1939 году, после начала Второй мировой войны в сентябре, братья Шолли были отправлены на фронт. По воспоминаниям Элизабет Шолль, Софи ещё летом того года сказала: «Надеюсь, будет война. Надеюсь, кто-то противостоит Гитлеру».

Весной 1940 года Шолль окончила школу и поступила на обучение работе воспитательницей в детском саду. Она надеялась, что работа в детском саду сможет заменить прохождение шестимесячной трудовой повинности в Имперской службе труда. Шолль продолжала критиковать нацистскую власть. В 1941 году она успешно сдала экзамены и мечтала поступить в Мюнхенский университет, где уже учился её брат Ганс. Однако ей всё же пришлось отработать повинность, поскольку это было обязательным условием для поступления в университет.

Шолль отработала 6 месяцев воспитательницей в Блумберге с весны 1941 года. Тяжёлый и подобный военному режим работы в Имперской службе труда также отвратил её от нацизма. Шолль писала, что мечтала о независимости, прекращении войны и воссоединении со своим возлюбленным Фрицем Хартнагелем, который воевал на восточном фронте. Они поддерживали переписку. Последний раз с Хартнагелем она виделась 20 мая 1942 года, прежде чем он отправился на фронт на территорию УССР. Софи было трудно принять его карьеру офицера в армии, потому что она считала это сделкой с совестью. Когда появлялась возможность, Софи ездила в Ульм встретиться с Гансом во время его отпусков из армии. 

Шолль увлекалась чтением литературы на философские и теологические темы. В своих воззрениях она опиралась на сочинения Аврелия Августина. Религиозные убеждения были одной из основных причин, почему она отвергала нацистскую идеологию.

«Белая роза» 

В мае 1942 года Шолль поступила в Мюнхенский университет для изучения философии и биологии. Ганс к тому времени уже вернулся с фронта и учился на медицинском факультете. Он познакомил Софи со своими друзьями, которые образовали тесный круг, связанный общими философскими, политическими, музыкальными, литературными и спортивными интересами. Среди них были Александр Шморель, Кристоф Пробст, Вилли Граф и . Вместе студенты посещали лекции, спектакли и концерты, ходили в походы, катались на лыжах и занимались альпинизмом. Софи была вдохновлена лекциями преподавателя философии Курта Хубера.

Ганс Шолль и Александр Шморель находились под впечатлением от службы на восточном фронте, где они лично видели преступления нацистов против населения СССР и Польши. О подобных случаях рассказывал Софи и её жених Хартнагель. С июня 1942 года Ганс Шолль и Шморель начали печатать и тайно распространять листовки в Мюнхене и окрестностях, призывая своих однокурсников и других немцев к сопротивлению нацизму. Листовки выпускались от имени «Белой розы» — так себя назвала группа. Друзья решили прибегнуть к мирному протесту по примеру американских студентов, борющихся против расовой дискриминации.

Изначально Ганс не хотел, чтобы его сестра принимала участие в деятельности «Белой розы» из-за опасности. Софи видела листовки и поддерживала деятельность протестующих. Когда она случайно узнала о том, что её брат также состоит в группе, то решила присоединиться к сопротивлению. Хартнагель отговаривал невесту от участия в оппозиционной группировке. По воспоминаниям Элизабет Шолль, Хартнагель в мае 1942 года сказал Софи, что это может стоить ей жизни, на что она ответила: «Я знаю». Она попросила у него 1000 рейхсмарок, но не сказала, для чего. Деньги нужны были ей для покупки типографского станка для печатания листовок. Вскоре к ним присоединились и их друзья Граф и Пробст, а также преподаватель Хубер.

Члены «Белой розы» написали 6 различных листовок. Их размножали с помощью ротатора. Вопреки популярному убеждению, Софи не принимала участие в написании текстов, а только в распространении листовок. Сначала листовки только высылали по почте профессорам, книготорговцам, писателям и другим. Адреса находили в телефонной книге и писали от руки на каждом конверте. В дальнейшем тысячи листовок были отправлены в домохозяйства Германии. Несмотря на риск проверки гестапо, активисты перевозили листовки на поездах.

В 1942 году отец Софи Роберт был приговорён к четырем месяцам тюремного заключения за критику Гитлера. Это ещё больше усилило ненависть Софи к нацистскому режиму. По воспоминаниям другой участницы «Белой розы», Софи иногда так боялась ареста, что спала в кровати брата.

Студентам удалось привлечь широкую сеть сторонников во множестве городов, которые помогали в приобретении бумаги, конвертов и марок. Листовки призывали к саботажу военной промышленности и борьбе против НСДАП. Помимо этого, члены «Белой розы» рисовали граффити и писали призывы к свержению Гитлера по Мюнхену. После Сталинградской битвы они оставили на стенах зданий Мюнхена надписи «Свобода!» и «Гитлер — массовый убийца». Софи хотела принять участие в акции, но мужчины решили не привлекать её из-за опасности патрулирования улиц.

К январю 1943 года группа успешно работала и была хорошо организована. Они верили, что вскоре власть в Германии изменится. В то же время, их деятельность попала в поле зрения гестапо. Ещё с июня 1942 года началось расследование о листовках в Мюнхене. Оно значительно активизировалось после 28 января 1943 года, когда появилась пятая листовка. С февраля гестапо начало розыск активистов по всей стране, за помощь в их поимке предлагалась награда в 1000 рейхсмарок. Однако установить протестующих долгое время не удавалось.

Арест и казнь 
В январе 1943 года в Мюнхенском университете начали подниматься студенческие протесты. Члены «Белой розы» решили принять участие в агитации студентов. Они распечатали 1300 листовок, и 18 февраля Шолли отправились с ними в университет с целью распространить по аудиториям до начала лекций. Когда Софи сбрасывала пачку листовок с третьего этажа во внутренний двор университета, её заметил дворник (по другим данным, слесарь) Якоб Шмид, убеждённый нацист. Этот момент впоследствии стал культовым, и демонстрировался в каждом художественном и документальном фильме о «Белой розе». Шмид сразу доложил гестапо об увиденном. После этого Софи и Ганс были задержаны в университете. Их обыскали, и полиция обнаружила у Ганса рукописный черновик седьмой листовки. В квартире Софи было найдено письмо к Пробсту, после чего он был также арестован.

Арест не был освещён в прессе и не вызвал протестов со стороны других студентов. Шоллям и Пробсту не разрешили выбрать адвоката, а государственный, по воспоминаниям Инге, был «едва ли сильнее беспомощной марионетки». Ганс пытался защищать сестру, но она полностью взяла на себя ответственность за участие в «Белой розе» и сама пыталась отвести обвинение от друзей, в том числе отца троих детей Пробста. Гестапо было готово проявить к ней снисхождение, если она выразит сожаление о своей деятельности против нацизма. Софи отказалась, так как не хотела предавать остальных. Она сказала адвокату: «Если моего брата приговорят к смерти, вы не должны позволить им вынести мне более мягкий приговор, потому что я виновата точно так же, как и он». Её допрашивали практически беспрерывно в течение трёх дней. Друзья Шоллей сообщили об аресте их родителям, и Роберт с Магдаленой сразу приехали в Мюнхен. Тем не менее, им не позволили встретиться с детьми в тюрьме.

Дело «Белой розы» дошло до правительства в Берлине и воспринималось как посягательство на саму национал-социалистическую систему. Открытый процесс над Шоллями и Пробстом состоялся в Народной судебной палате 22 февраля. Судьёй был известный своей жестокостью председатель палаты Роланд Фрейслер. На суде он вёл себя эмоционально, громко кричал, вскакивал с места. Процесс длился с 10 утра до половины второго. Софи вела себя уверенно и спокойно. Когда Фрейслер спросил её, считает ли она себя и других протестующих виновными, она ответила: «Я по-прежнему считаю, что сделала лучшее, что могла сделать для своего народа. Поэтому мне не приходится сожалеть о содеянном, и я отвечаю за все последствия моих действий». В итоге все трое были признаны виновными в государственной измене и приговорены к смертной казни. В приговоре отмечалось: 

Вернер присутствовал в зале суда. Он смог пожать руки брату и сестре на прощание. Ганс сказал ему: «Оставайся сильным, без компромиссов». Родителям не позволили войти в зал суда. Когда Магдалена сказала, что она мать двух обвиняемых, ей ответили: «Вам следовало их лучше воспитывать».

Сразу же после оглашения приговора Шоллей и Пробста повезли в тюрьму  для казни. Здесь родители в последний раз встретились с Гансом и Софи. Магдалена сказала дочери: «Я больше никогда не увижу, как ты заходишь в дверь». Софи ответила ей: «Мама, в конце концов, я теряю лишь ещё несколько лет жизни». Она сказала родителям, что они с Гансом довольны, что никого не предали и взяли всю ответственность на себя. Уже через несколько часов приговор был приведён в исполнение, все трое были гильотинированы. Палачом был , известный своей модернизацией гильотины и тем, что, по собственным подсчётам, казнил 3165 человек. Сотрудники тюрьмы вспоминали, что Софи мужественно вела себя перед казнью. Её последние слова были «Солнце ещё светит» ().

Казнь практически не упоминалась в немецких газетах, но привлекла внимание за рубежом. 6 марта 1943 года заметка о казни Софи и Ганса Шоллей и Кристофа Пробста появилась в «Красной звезде». В апреле в The New York Times была опубликована информация о студенческой оппозиции в Мюнхене. В июне 1943 года Томас Манн в передаче BBC, ориентированной на немцев, рассказал о действиях «Белой розы». Впоследствии были казнены и другие участники «Белой розы» — Хубер и Шморель 13 июля, Граф 12 октября, многие были приговорены к заключению в концлагерях.

Вернер Шолль пропал без вести на фронте в 1944 году. Отец Софи и Ганса Роберт спустя 5 дней после их казни был приговорён к 18 месяцам тюрьмы за прослушивание «вражеских радиостанций». После войны он был мэром Ульма в 1945—1948 годах. Он ушёл из жизни в 1973 году на 83-м году жизни. Его пережили лишь старшие дочери Инге и Элизабет. Инге опубликовала в 1947 году книгу «Белая роза». Она была активисткой пасхальных маршей мира и соучредителем Школы дизайна в Ульме. В 1952 году она вышла замуж за графического дизайнера . В браке родилось 5 детей. Айхер спроектировал бронзовые бюсты Ганса и Софи Шолль для здания ратуши в Ульме к 50-летней годовщине казни в 1993 году. Инге ушла из жизни в 1998 году.

Элизабет в 1945 году вышла замуж за бывшего жениха Софи Фрица Хартнагеля (1917—2001). У пары родилось четверо детей. В 2005 году сын Хартнагелей Томас опубликовал подборку писем Софи и своего отца под заголовком «Софи Шолль, Фриц Хартнагель, чтобы мы не теряли себя, переписка 1937—1943» (). В 2012 году Элизабет передала переписку в Федеральный архив Германии. Как прокомментировали представители архива, «письма, полученные как часть пожертвования от семьи, являются чрезвычайно ценными свидетельствами, отражающими не только внутренние мысли и чувства юной Софи в отношениях с её давним другом Фрицем, но и её политическое развитие, её чрезвычайно мужественное сопротивление национал-социализму». Элизабет умерла в 2020 году через день после 100-летнего юбилея.

Память и значение 

В наши дни восприятие фигуры Софи Шолль кардинально изменилось. Из предательницы она превратилась в легендарную героиню. Она стала символом мирного сопротивления нацизму. При этом сразу после войны многие немцы негативно оценивали личность Шолль, а в ГДР 50-х годов её история замалчивалась, так как считалась примером буржуазного Сопротивления в противоположность социалистическому. В 60-х годах в ГДР наоборот был создан непогрешимый героический образ Шолль. Открыто её судьба стала обсуждаться уже в 90-х. Сегодня история «Белой розы» известна каждому немцу. Члены группы считаются примерами для подражания. При этом Софи более известна, нежели другие участники «Белой розы», особенно в англоязычном мире.

Имена Ганса и Софи Шолль носят множество улиц и площадей по всей Германии; школа имени Шоллей есть почти в каждом городе страны. В ФРГ школам стали присваивать имена Шоллей с 60-х годов. В честь них была переименована площадь, на которой расположено главное здание Мюнхенского университета (), а также назван институт политологии в его составе. Монумент памяти участников «Белой розы» установлен во внутреннем дворе университета. Здесь регулярно проходят туры и экскурсии, рассказывающие о судьбе Шоллей. 22 февраля 2003 года, в шестидесятилетнюю годовщину казни Софи, её бюст был установлен в пантеоне выдающихся немцев Вальхалла.

В 1961 году Софи и Ганс Шолль появились на почтовой марке ГДР, выпущенной Deutsche Post. Deutsche Bundespost выпустила марку с Софи в 1964 году. В 1991 году вышла ещё одна марка с ней в рамках проекта «Женщины в истории Германии». В 2020 году в честь 100-летия со Дня рождения Шолль в Германии вышла памятная монета. Тогда же Шолль была увековечена на золотой монете Самоа в рамках программы «Самые маленькие золотые монеты».

В 1982 году немецкая актриса  исполнила роль Софи Шолль в фильмах «Белая роза» и «Пять последних дней». В 2005 году вышла картина «Софи Шолль — последние дни», главную роль в которой сыграла Юлия Йенч. Картина была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а сама Йенч получила несколько наград, в том числе Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля, награду Немецкой киноакадемии и главную европейскую кинонаграду European Film Awards. Этот фильм привлёк внимание молодой аудитории к истории Софи Шолль, он часто демонстрируется в немецких школах.

С 1980 года вручается литературная премия Ганса и Софи Шолль. Ей отмечаются произведения, которые «свидетельствуют о духовной независимости, поощряют гражданскую свободу, моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость и тем самым дают ощутимый импульс чувству ответственности современников».

В 2003 году телекомпания ZDF выпустила телепроект «», в рамках которого немцам предлагалось выбрать величайших соотечественников и величайшие образцы наследия немецкой культуры. В номинации «Величайшие немцы» (), в которой участвовали более чем 300 кандидатур, Ганс и Софи Шолль заняли итоговое 4-е место, уступив лишь Конраду Аденауэру, Мартину Лютеру и Карлу Марксу, в первую очередь благодаря голосам молодёжи. Тогда же Софи была признана величайшей женщиной XX века по опросу немецкого женского журнала . 9 мая 2014 года, в 93-й День рождения Софи, она появилась на Google Doodle для Германии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Sophie Scholl: Student who resisted Hitler and inspires Germany — обзорная статья ББС 
 Институт Ганса и Софи Шолль

Женщины в войнах
Казнённые на гильотине
Похороненные на кладбище Перлахер Форст
Белая роза
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году
Протестанты немецкого Сопротивления